Port Allen  ist der Name folgender Objekte:

 Port Allen (Louisiana), einer Gemeinde in West Batton Rouge Parish
 Port Allen (Hawaii),  ein Ort im  Kauai County, Hawaii
 Port Allen Airport, ein dort gelegener Regionalflughafen
 Port Allen (Iowa), ein Ort in Iowa